Пала́жченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Палажченко Артем Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Палажченко Леонід Іванович — український радянський партійний та державний діяч.
 Палажченко Олексій Овсійович — український радянський поет, прозаїк.
 Палажченко Микола Павлович (1978) — російський арт-менеджер, куратор, арт-критик, мистецтвознавець.
 Палажченко Павло Русланович (1949) — радянський та російський перекладач, політичний аналітик.

Українські прізвища
Прізвища на -енко